Delko (UCI-kode: DKO) var et fransk UCI Professionelt Continental cykelhold, som blev etableret i 1974. Holdet blev et kontinentalhold i 2011, hvilket gjorde, at de kunne deltage i UCI Europa Tour-løb. Efter økonomiske vanskeligheder blev holdets drift stoppet kort før udgangen af 2021-sæsonen.

Sæsoner

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Frankrig
Etableret i 1974
Ophørt i 2021